Le Rumble Pak permet de faire de la vibration pour les consoles Nintendo. Elle est intégrée dans les manettes depuis la GameCube. Cette extension existe en deux versions différentes :

 Le Rumble Pak de la Nintendo 64 ;
 Le Rumble Pak de la Nintendo DS.

Voir aussi

Article connexe 
 Jump Pack

Matériel Nintendo